Il doppio del torneo di tennis Swiss Open Gstaad 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Sandy Mayer e Ferdi Taygan che hanno battuto in finale Markus Günthardt e Heinz Günthardt 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Robert Lutz /  Stan Smith (primo turno)
 Sandy Mayer /  Ferdi Taygan (campioni)

 Andrés Gómez /  Cássio Motta (semifinali)
 Heinz Günthardt /  Markus Günthardt (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swiss Open Gstaad 1982